Biserica de lemn din Horodnic se poate referi la:

 Biserica de lemn din Horodnic de Jos, cunoscută și ca Biserica Schitului Călugărița, construită în anul 1717 în satul Horodnic de Jos din comuna omonimă, județul Suceava
 Biserica de lemn din Horodnic de Sus, construită în anii 1790-1791 în satul Horodnic de Sus din comuna omonimă, județul Suceava